Porodica bukvi (lat. -{Fagaceae}-) uključuje bukve i hrastove, sa osam rodova i oko 927 priznatih vrsta. Obuhvata zimzeleno, listopadno drveće i grmove, sa karakterističnim naizmenično poređanim jednostavnim listovima peraste nervature, jednospolnim cvetovima u obliku resa i kupastim orašastim plodovima. Lišće bukava je često režnjevito sa peteljkama, a obično su prisutni i sporedni listići. Karakteristike lista -{Fagaceae}- mogu biti vrlo slične onima u porodici -{Rosaceae}- i drugim porodicama sa ružinim motivom. Plodovima nedostaje endosperm i nalaze se u krljuštima ili bodljikavim ljuskama koje mogu, a ne moraju da oblažu čitavu orašicu, koja se može sastojati od 1-7 semena. Najpoznatija grupa iz ove porodice su hrastovi, roda -{Quercus}-, čiji je plod bezvalvularna orašica (obično sadrži jedno seme) zvana žir. Ljuska žira u većini hrastova stvara samo kup u kojem se nalazi orašica. -{Fagaceae}- su jedna od najvažnijih ekološki značajnih drvenastih biljaka iz svoje porodica na severnoj hemisferi, a hrastovi čine okosnicu umerenih šuma u Severnoj Americi, Evropi i Aziji, kao i jedan od najznačajnijih staništa divljači i njihove hrane.

Jedna od karakteristika -{Fagaceae}- je njihova sklonost da se lako unakrsno oprašuju sa članovima istog roda/sekcije. Konkretno, hrastovi iste sekcije se tako lako ukrštaju da je nejasno kako su uspeli da ostanu morfološki različiti.

Nekoliko članova porodice -{Fagaceae}- imaju važnu ekonomsku upotrebu. Mnoge vrste hrasta, kestena i bukvi (rodova -{Quercus}-, -{Castanea}- i -{Fagus}-) najčešće se koriste kao građa za podove, nameštaj, ormare i vinsku burad. Od kore hrasta plutnjaka -{Quercus suber}-, pravi se pluta za čepove vinskih boca i znatan broj drugih predmeta. Lešnici su plodovi vrsta roda -{Castanea}-. Brojne vrste iz nekoliko rodova su istaknuto ukrasno bilje, a drveni odsečci stabala i grana roda -{Fagus}- se često koriste za aromatiziranje piva.

Hromozomski brojevi 

U hromozomskoj garnituri porodice bukvi, osnovni broj hromozoma je x = 12, 11, 13 ili 21.

Klasifikacija 
-{Fagaceae}- su obično podeljene u pet ili šest potporodica i opšteprihvaćeno se uključuju u 8-10 rodova (navedenih u nastavku). Monofiliju -{Fagaceae}- snažno podržavaju morfološki (pogotovo morfologija plodova), kao i molekularno-biološki podaci.

Rod -{Nothofagus}- sa Južne hemisfere, obične južne bukve, istorijski smešta sestrinske -{Fagaceae}- u rod -{Fagus}-, ali nedavni molekularni dokazi upućuju na neke druge veze. Dok -{Nothofagus}- ima niz zajedničkih karakteristika sa -{Fagaceae}-, kao što su kupolasta struktura ploda, bitno se razlikuje u nekoliko struktura, uključujući i različite sporedne listiće i morfologiju polena, kao i različit broj hromozoma. Sada je prihvaćen pogled sistemskih botaničara koji rod -{Nothofagus}- uključuju u sopstvenu porodicu, -{Nothofagaceae}-.

Rodovi 
 -{Castanea}- - kesteni; osam vrsta, severna umerena Istočna Azija, Jugozapadna Azija, Jugoistočna Evropa, Istočna Severna Amerika;
 -{Castanopsis}- - činkvapini ili činkapini, oko 125-130 vrsta, Severoistočna Azija;
 -{Chrysolepis}- – zlatni činkapini; dve vrste, Zapadne SAD;
 -{Colombobalanus}- – jedna vrsta -{C. excelsa}-, sever Južne Amerike, često uključen u -{Trigonobalanus}-;
 -{Fagus}- - bukve; oko 10 do 13 vrsta, severni umereni delovi istočne i jugoistočne Azije, Evrope, istočna područja Severne Amerike;
 -{Formanodendron}- – jedna vrsta -{F. doichangensis}-, jugoiostočna Azija, često uključen u rod -{Trigonobalanus}-;
 -{Lithocarpus}- - kameni hrastovi; oko 330-340 vrsta, topli umereni krajevi tropske Azije;
 -{Notholithocarpus}- – mrkožuti hrastovi; jedna vrsta (bivša -{Lithocarpus densiflorus}-), endem Kalifornije i jugozapadnog Oregona;
 -{Quercus}- - hrastovi; oko 600 vrsta, širokorasprostranjeni, severna hemisfera, preko ekvatora u Indoneziji;
 -{Trigonobalanus}- – jedna vrsta -{T. verticillata}-, tropska jugoistočna Azija (tri vrste, ako se uključe -{Colombobalanus}- i -{Formanodendron}-).

-{Quercus}-, podrod -{Cyclobalanopsis}- je tretiran kao odvojen rod., ali i kao podrod kod većine taksonoma.
Rod -{Nothofagus}- (južne bukve; oko 40 vrsta sa južne hemisphere), koji je nekada bio uključen u -{Fagaceae}-, sada se tretira kao odvojena porodica: -{Nothofagaceae}-.

Vrste 

 -{Castanea crenata Siebold & Zucc.}-
 -{Castanea dentata (Marsh.) Borkh.}-
 -{Castanea mollissima Blume}-
 -{Castanea ozarkensis Ashe}-
 -{Castanea pumila (L.) Mill.}-
 -{Castanea sativa Mill.}-
 -{Castanea X neglecta  Dode (pro sp.)}-
 -{Castanopsis sclerophylla (Lindl. & Paxton) Schottky}-
 -{Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq.}-
 -{Chrysolepis sempervirens (Kellogg) Hjelmq.}-
 -{Fagus grandifolia Ehrh.}-
 -{Fagus sylvatica L.}-
 -{Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehder}-
 -{Quercus acerifolia (E.J. Palmer) Stoynoff & W.J. Hess}-
 -{Quercus acutissima Carruth.}-
 -{Quercus agrifolia Née}-
 -{Quercus ajoensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus alba L.}-
 -{Quercus arizonica Sarg.}-
 -{Quercus arkansana Sarg.}-
 -{Quercus austrina Small}-
 -{Quercus berberidifolia Liebm.}-
 -{Quercus bicolor Willd.}-
 -{Quercus boyntonii Beadle}-
 -{Quercus brantii Lindl.}-
 -{Quercus buckleyi Nixon & Dorr}-
 -{Quercus carmenensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cedrosensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cerris L.}-
 -{Quercus chapmanii Sarg.}-
 -{Quercus chenii Nakai}-
 -{Quercus chihuahuensis Trel.}-
 -{Quercus chrysolepis Liebm.}-
 -{Quercus coccinea Münchh.}-
 -{Quercus copeyensis C.H. Mull.}-
 -{Quercus cornelius-mulleri Nixon & K.P. Steele}-
 -{Quercus dentata Thunb.}-
 -{Quercus depressipes Trel.}-
 -{Quercus douglasii Hook. & Arn.}-
 -{Quercus dumosa Nutt.}-
 -{Quercus durandii Buckley}-
 -{Quercus durata Jeps.}-
 -{Quercus ellipsoidalis E.J. Hill}-
 -{Quercus emoryi Torr.}-
 -{Quercus engelmannii Greene}-
 -{Quercus falcata Michx.}-
 -{Quercus frainetto Ten.}-
 -{Quercus fusiformis Small}-
 -{Quercus gambelii Nutt.}-
 -{Quercus garryana Douglas ex Hook.}-
 -{Quercus geminata Small}-
 -{Quercus georgiana M.A. Curtis}-
 -{Quercus glauca Thunb.}-
 -{Quercus graciliformis C.H. Mull.}-
 -{Quercus gravesii Sudw.}-
 -{Quercus grisea Liebm.}-
 -{Quercus havardii Rydb.}-
 -{Quercus hemisphaerica Bartram ex Willd.}-
 -{Quercus hinckleyi C.H. Mull.}-
 -{Quercus hypoleucoides A. Camus}-
 -{Quercus ilex L.}-
 -{Quercus ilicifolia Wangenh.}-
 -{Quercus imbricaria Michx.}-
 -{Quercus incana W. Bartram}-
 -{Quercus infectoria Olivier}-
 -{Quercus inopina Ashe}-
 -{Quercus intricata Trel.}-
 -{Quercus ithaburensis Decne.}-
 -{Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Mull.}-
 -{Quercus kelloggii Newberry}-
 -{Quercus laceyi Small}-
 -{Quercus laevis Walter}-
 -{Quercus laurifolia Michx.}-
 -{Quercus lobata Née}-
 -{Quercus lyrata Walter}-
 -{Quercus macrocarpa Michx.}-
 -{Quercus margarettae (Ashe) Small}-
 -{Quercus marilandica Münchh.}-
 -{Quercus michauxii Nutt.}-
 -{Quercus minima (Sarg.) Small}-
 -{Quercus mohriana Buckley ex Rydb.}-
 -{Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.}-
 -{Quercus montana Willd.}-
 -{Quercus muehlenbergii Engelm.}-
 -{Quercus myrtifolia Willd.}-
 -{Quercus nigra L.}-
 -{Quercus oblongifolia Torr.}-
 -{Quercus oglethorpensis W.H. Duncan}-
 -{Quercus pacifica Nixon & C.H. Mull.}-
 -{Quercus pagoda Raf.}-
 -{Quercus palmeri Engelm.}-
 -{Quercus palustris Münchh.}-
 -{Quercus petraea (Matt.) Liebl.}-
 -{Quercus phellos L.}-
 -{Quercus polymorpha Schltdl. & Cham.}-
 -{Quercus prinoides Willd.}-
 -{Quercus pumila Walter}-
 -{Quercus pungens Liebm.}-
 -{Quercus robur L.}-
 -{Quercus robusta C.H. Mull.}-
 -{Quercus rubra L.}-
 -{Quercus rugosa Née}-
 -{Quercus sadleriana R. Br. ter}-
 -{Quercus serrata Murray}-
 -{Quercus shumardii Buckley}-
 -{Quercus similis Ashe}-
 -{Quercus stellata Wangenh.}-
 -{Quercus suber L.}-
 -{Quercus tardifolia C.H. Mull.}-
 -{Quercus texana Buckley}-
 -{Quercus tomentella Engelm.}-
 -{Quercus toumeyi Sarg.}-
 -{Quercus turbinella Greene}-
 -{Quercus vacciniifolia Kellogg}-
 -{Quercus variabilis Blume}-
 -{Quercus vaseyana Buckley}-
 -{Quercus velutina Lam.}-
 -{Quercus viminea Trel.}-
 -{Quercus virginiana Mill.}-
 -{Quercus wislizeni A. DC.}-
 -{Quercus X acutidens Torr.}-
 -{Quercus X alvordiana Eastw. (pro sp.)}-
 -{Quercus X anceps E.J. Palmer}-
 -{Quercus X asheana Little}-
 -{Quercus X atlantica Ashe (pro sp.)}-
 -{Quercus X beadlei Trel.}-
 -{Quercus X beaumontiana Sarg.}-
 -{Quercus X bebbiana C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X beckyae Gaynor}-
 -{Quercus X benderi Baen.}-
 -{Quercus X bernardiensis W. Wolf (pro sp.)}-
 -{Quercus X bimundorum E.J. Palmer}-
 -{Quercus X blufftonensis Trel.}-
 -{Quercus X brittonii W.T. Davis (pro sp.)}-
 -{Quercus X burnetensis Little}-
 -{Quercus X bushii Sarg.}-
 -{Quercus X byarsii Sudw. ex Trel.}-
 -{Quercus X caduca Trel.}-
 -{Quercus X caesariensis Moldenke}-
 -{Quercus X capesii W. Wolf}-
 -{Quercus X cocksii Sarg.}-
 -{Quercus X columnaris Laughlin}-
 -{Quercus X comptoniae Sarg.}-
 -{Quercus X cravenensis Little}-
 -{Quercus X deamii Trel.}-
 -{Quercus X demareei Ashe}-
 -{Quercus X discreta Laughlin}-
 -{Quercus X diversiloba Tharp ex A. Camus}-
 -{Quercus X egglestonii Trel.}-
 -{Quercus X eplingii C.H. Mull.}-
 -{Quercus X exacta Trel.}-
 -{Quercus X faxonii Trel.}-
 -{Quercus X fernaldii Trel.}-
 -{Quercus X fernowii Trel.}-
 -{Quercus X filialis Little}-
 -{Quercus X fontana Laughlin}-
 -{Quercus X ganderi C.B. Wolf}-
 -{Quercus X garlandensis E.J. Palmer}-
 -{Quercus X giffordii Trel.}-
 -{Quercus X grandidentata Ewan (pro sp.)}-
 -{Quercus X guadalupensis Sarg.}-
 -{Quercus X harbisonii Sarg.}-
 -{Quercus X hastingsii Sarg.}-
 -{Quercus X hawkinsiae Sudw.}-
 -{Quercus X heterophylla F. Michx. (pro sp.)}-
 -{Quercus X howellii Tucker}-
 -{Quercus X humidicola E.J. Palmer}-
 -{Quercus X incomita E.J. Palmer}-
 -{Quercus X inconstans E.J. Palmer}-
 -{Quercus X introgressa P.M. Thomson}-
 -{Quercus X jackiana C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X jolonensis Sarg.}-
 -{Quercus X joorii Trel.}-
 -{Quercus X leana Nutt. (pro sp.)}-
 -{Quercus X ludoviciana Sarg.}-
 -{Quercus X macdonaldii Greene & Kellogg (pro sp.)}-
 -{Quercus X macnabiana Sudw.}-
 -{Quercus X megaleia Laughlin}-
 -{Quercus X mellichampii Trel. ex Sarg.}-
 -{Quercus X moreha Kellogg (pro sp.)}-
 -{Quercus X moultonensis Ashe (pro sp.)}-
 -{Quercus X munzii J.M. Tucker}-
 -{Quercus X mutabilis E.J. Palmer & Steyerm.}-
 -{Quercus X neopalmeri Sudw.}-
 -{Quercus X neotharpii A. Camus}-
 -{Quercus X nessiana E.J. Palmer}-
 -{Quercus X organensis Trel.}-
 -{Quercus X oviedoensis Sarg.}-
 -{Quercus X palaeolithicola Trel.}-
 -{Quercus X podophylla Trel.}-
 -{Quercus X pseudomargaretta Trel. (pro sp.)}-
 -{Quercus X rehderi Trel.}-
 -{Quercus X riparia Laughlin}-
 -{Quercus X robbinsii Trel.}-
 -{Quercus X rolfsii Small (pro sp.)}-
 -{Quercus X rudkinii Britton (pro sp.)}-
 -{Quercus X runcinata (A. DC.) Engelm.}-
 -{Quercus X sargentii Rehder}-
 -{Quercus X saulii C.K. Schneid.}-
 -{Quercus X schochiana Dieck ex Palmer}-
 -{Quercus X schuettei Trel.}-
 -{Quercus X smallii Trel.}-
 -{Quercus X stelloides E.J. Palmer}-
 -{Quercus X sterilis Trel.}-
 -{Quercus X sterrettii Trel.}-
 -{Quercus X subconvexa Tucker}-
 -{Quercus X subfalcata Trel.}-
 -{Quercus X subintegra (Engelm.) Trel.}-
 -{Quercus X sublaurifolia Trel.}-
 -{Quercus X substellata Trel.}-
 -{Quercus X tharpii C.H. Mull. (pro sp.)}-
 -{Quercus X tottenii Melvin}-
 -{Quercus X townei E.J. Palmer}-
 -{Quercus X tridentata (Engelm. ex A. DC.) Trel. (pro sp.)}-
 -{Quercus X undulata Torr.}-
 -{Quercus X vaga E.J. Palmer & Steyerm.}-
 -{Quercus X venulosa Ashe}-
 -{Quercus X wagneri Gaynor}-
 -{Quercus X walteriana Ashe}-
 -{Quercus X willdenowiana (Dippel) Beissner, Schelle & Zabel (pro sp.)}-

Sistematika 

Moderna molekularna filogenija sugeriše sledeće odnose:

Rasprostranjenje 

-{Fagaceae}- su široko rasprostranjene preko cele severne hemisfere. Raznolikost na nivou roda, koncentrisana je u severoistočnoj Aziji, gde se smatra da je većina postojećih rodova evoluirala pre migracije u Evropu i Severnu Ameriku (preko Berigovog kopnenog mosta, odnosno kopnene prevlake zvane Beringija). Predstavnici porodice -{Fagaceae}- (kao što su -{Fagus grandifolia}-, -{Castanea dentata}- i -{Quercus alba}- na severoistoku SAD ili -{Fagus sylvatica}-, -{Quercus robur}- i -{Q. petraea}- u Evropi) ćesto su ekološki dominantni u severnim umerenim šumama.

Galerija slika

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Flora of China: Fagaceae}-
 -{Flora of North America: Fagaceae}-
 -{Fagaceae in Topwalks}-
 -{Family Fagaceae Diagnostic photos of many species at The Morton Arboretum}-